

Persone 
 Elisa Triani (1976 – ) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Giuseppe Triani (1842-1917) – magistrato, avvocato e politico italiano

Pagine correlate 
 Triana
 Triano